Bully (film), een film van Larry Clark uit 2001
Bully (hockey), een term uit het veldhockey
Bully (Mario), een personage uit de Mario-serie
Canis Canem Edit, ook bekend als Bully, een computerspel

 
Bully (Calvados), deelgemeente van Feuguerolles-Bully
Bully (Loire)
Bully (Rhône)
Bully (Seine-Maritime)
ook:
 Bully-les-Mines,  Pas-de-Calais